Królowa pszczół – baśń braci Grimm

 Filmy
 Królowa pszczół – polski film z 1977
 Królowa pszczół – japoński film z 1978

 Zobacz też
 Pszczoła miodna#Życie królowej-matki